Elbe-Heide-Bahn steht für

 Bahnstrecke Pratau–Torgau
 Bahnstrecke Pretzsch–Eilenburg